Сезон 1997/98 — 88-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 87-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Интертото

Группа 9 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1997/98
Чемпионат Австрии 1997/98 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1997/98 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Интертото 1997 на сайте AustriaSoccer.at

1997/1998
Аустрия Вена